Carte figurative de l'instruction populaire de la France (1826)
 Carte figurative des pertes successives en hommes de l'armée française dans la campagne de Russie 1812-1813 (1869)